Omben kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Omben, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Omben, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar